Американский импрессионизм () — стиль живописи (импрессионизм) в художественном искусстве Соединённых Штатов Америки в конце XIX и начале XX веков.

История 
Импрессионизм, как художественный стиль, сформировался во Франции в 1860-х годах. В США (Бостоне, Нью-Йорке и других крупных городах) проводились выставки французских импрессионистов и этот стиль стал известен американской публике. Многие американские художники-импрессионисты обучались во Франции, в частности в Академиях Жюлиана и Коларосси, где их учителями были маститые живописцы Франции.

С 1890-х по 1910-е годы американский импрессионизм развивался в художественных колониях слабо связанных между собой групп художников, которые жили и работали вместе, разделяя общее эстетическое видение окружающего мира. Такие арт-колонии, как правило, образовывались в небольших городках, находящихся в живописных местах, что обеспечивало импрессионистам обильные темы  для их работ. В крупных городах, в которые было относительно легко добраться, художники проводили свои выставки и продавали работы. 

Среди облюбованных импрессионистами мест были арт-колонии в местечках Кос Коб и Олд Лайм, штат Коннектикут (обе - рядом с проливом Лонг-Айленд); Нью-Хоуп в штате Пенсильвания на реке Делавэр; округ Браун в Индиане. Американский импрессионизм также развивался в Калифорнии в Carmel-by-the-Sea и Лагуна-Бич; в Нью-Йорке на Лонг-Айленде (во многом благодаря влиянию Уильяма Чейза) и в Бостоне, где работали выдающиеся художники Эдмунд Тарбелл и Фрэнк Бенсон.

Некоторые арт-колонии оставались центрами импрессионистского искусства по 1920-е годы. Но этот стиль стал сходить на нет после выставки современного искусства в 1913 году в Нью-Йорке с названием «Арсенальная выставка», где появились первые работы авангардизма и абстракционизма. Первая мировая война и позже последовавшая Великая депрессия - стали закатом импрессионизма в Соединённых Штатах. Тем не менее, это направление имело большое значение в живописи США - в нём работали выдающиеся американские художники, создавшие большое количество работ, которые находятся во многих музеях США.

Известные представители

Галерея работ

См. также 
 Hoosier Group
 Richmond Group
 Бостонская школа живописи
 Художественная колония Корниш
 Художественная колония Кос Коб
 Художественная колония Олд Лайм

Источники

Примечания

Ссылки 
 American Impressionist Society 
 American Impressionism - Metropolitan Museum of Art 
 American Impressionism - National Galleries of Scotland 
 American Impressionism - Dayton Art Institute 
 Американский импрессионизм - работы из музея Флоренс Гризволд

Искусство США
Импрессионизм